Sherri est un homonyme de prénom pouvant faire référence à :

Prénom 
 Sherri Howard (née en 1962), athlète américaine ;
 Sherri Martel (1958-2007), catcheuse professionnelle américaine ;
 Sherri Saum (née en 1976), actrice américaine ;
 Sherri Shepherd (née en 1967), humoriste et actrice américaine ;
 Sherri Steinhauer (née en 1962), golfeuse américaine ;
 Sherri Stoner (née en 1965), actrice, scénariste et productrice américaine ;
 Sherri D. Sutton, actrice américaine ;
 Sherri Williams (née en 1982), joueuse de volley-ball américaine.

Voir aussi  
 

Homonymie
Homonymie de prénom